Elk Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Elk Hill (Bedford County, Virginia), NRHP-Nr. 73001996
 Elk Hill (Goochland County, Virginia), NRHP-Nr. 79003042
 Elk Hill (Nelson County, Virginia), NRHP-Nr. 07000220